Stanowisko wodne (punkt czerpania) – miejsce ustawienia pompy pożarniczej lub samochodu pożarniczego, skąd podawany jest za pomocą linii wężowej środek gaśniczy w postaci wody.

Pożarnictwo